Сепеда-ла-Мора () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 31 км². Население — 96 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación Cultural El Rollo de Cepeda la Mora
 Parques Naturales / Municipios situados en el entorno del «Espacio Protegido»
 Gredos Norte / Cepeda la Mora
 Cepeda la Mora en el Catastro de Ensenada

Муниципалитеты Авилы